Burgstall (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
Burgstall (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt